

Persone
 Claudio Pozzoli (1942) – scrittore e saggista italiano
 Ettore Pozzoli (1873-1957) – pianista, compositore e didatta italiano
 Gianmarco Pozzoli (1971) – attore e comico italiano
 Silvio Pozzoli (1953) – cantante e corista italiano
 Uberto Pozzoli (1901-1930) – giornalista, sindacalista e poeta italiano

Altro
 Biblioteca civica Uberto Pozzoli – biblioteca pubblica di Lecco
 Concorso pianistico internazionale Ettore Pozzoli – concorso musicale biennale